Bantleon ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Bantleon (* 1964), Gründer der Bantleon Bank
 Nikolaus Bantleon (1838–1928), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Bantleon Bank
 Bantleon (Unternehmen), Entwickler und Hersteller von Hochleistungsschmierstoffen